Torikabuto(トリカブト?) est un personnage du manga Reborn!.

C'est une véritable couronne funéraire et le détenteur de l'anneau Mare de la Brume. En tant que gardien de la brume, c'est un illusionniste, mais il est aussi capable comme Gokudera d'utiliser des flammes d'un autre attribut et notamment des flammes de la foudre. Après son « Ouverture sanglante » Torikabuto prend la forme d'une mite géante.

Apparence et Personnalité 

En apparence, Torikabuto ressemble à un fantôme géant caché derrière un masque terrifiant. Il parle très rarement, mais quand il le fait, c'est pour raconter des prophéties ou pour annoncer le commencement de la bataille. Genkishi était jadis l'unique Gardien Millefiore de la Brume, mais a été remplacé par celui-ci. Le surnom de Torikabuto est « Le fantôme géant qui répand la vérité ». On apprend plus tard que derrière ce physique de monstre et ce masque démoniaque se cache un moine sacrifié.

Arc Choice 

Pour la confrontation des Vongola contre les Millefiore, Byakuran choisit Kikyō, Torikabuto et son subordonné Saru. On remarque que le subordonné Brume de Torikabuto n'était autre que Genkishi en personne. Pendant le jeu du Choix, Torikabuto lutte contre Tsuna, mais semble avoir perdu. Toutefois, il a été révélé plus tard que Torikabuto avait dès le début pris au piège Tsuna dans une illusion. Le Vongola Decimo a été incapable de se libérer de l'illusion assez vite et en conséquence, les Millefiore gagnent la bataille. Plus tard, après l'apparition d'Uni, les Six Couronnes funéraires pourchassent la famille Vongola à Naminori. Ensuite, Byakuran utilise son pouvoir pour découvrir l'emplacement d'Uni à l'adresse de la boutique Kawahira. Torikabuto a été en mesure d'enlever Uni en trompant les Vongola ; en effet, celui-ci avait pris l'apparence de Lambo pour mieux s'approcher d'Uni. Cependant, Gamma est arrivé au secours de celle-ci à temps et s'enchaine alors un affrontement entre les Vongola et les trois Millefiore. Torikabuto utilise alors son ouverture sanglante pour se transformer en un énorme papillon de nuit, cette transformation lui a permis de créer une puissante Illusion capable de bloquer tous les sens. Heureusement, Tsuna arrive à venir à bout de Torikabuto et de son illusion grâce à l'intervention de Chrome et son Cambio Forma (Boîte arme Vongola).

Pouvoirs et Armes 

Anneau mare de la brume

Capacité illusionniste : les illusions de Torikabuto sont tellement puissantes et développées qu'elles arrivent à tromper aussi bien les machines que les Hommes et que même l'adversaire ne se rend même pas compte qu'il est déjà pris au piège. Même l'Hyper Intuition de Tsuna n'est d'aucune utilité contre ses sorts. Seul Chrome, aidée de sa boîte-arme Mukurou, put percer ses illusions à jour.

Genma Repesenperte di Mare (Serpents de mers) : Torikabuto a la faculté de se décomposer en de petits serpents de mers recouverts de Flamme Foudre qui peuvent attaquer l'adversaire. Ces serpents sont très solides et peuvent être utilisés avec des illusions.

Ouverture Sanglante (Boîte incrustée dans le corps) : la capacité ultime de Torikabuto. Lorsqu'il est activé, il se transforme en un homme-mite avec des motifs d'œil sur les ailes. Toute personne qui voit ces yeux, même pour une seconde, est plongée dans une Illusion qui fait perdre le contrôle de tous les cinq sens et leur emprise sur la réalité. Avec cette forme, Torikabuto pouvait également lâcher de la « Poudre en Flamme » qui permet de localiser la cible.

Divers 

 Les Six Véritables Couronnes funéraires ont toutes des noms de fleurs. Torikabuto a été nommé d'après le « wolfsbane », une plante mortelle.
 Torikabuto et Daisy sont les membres les plus faibles des Couronnes funéraires.
 Tout comme Gokudera Hayato, Torikabuto à la possibilité d'utiliser d'autre type de Flamme de Dernière Volonté.
 Dans le Reborn! Fandom, son numéro est 16.
 Il est le seul personnage de Reborn! à pouvoir contourner l'Hyper-Intuition de Tsuna Sawada.
 Torikabuto est le résultat d'une expérience créée par la Millefiore Famiglia, sur un vieux moine sacrifié.
 Le surnom « Tori-Kabuto » vient d'un nom de masque japonais utilisé pour l'espionnage.

Références 

Personnage de Reborn!